

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wypych – część wsi Kuźnica Błońska w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Wypych – część wsi Zarzecze w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Nisko

Osoby o nazwisku Wypych 
 Agata Wypych (* 1980) – polska piłkarka ręczna
 Andrzej Wypych (* 1954) – polski biskup rzymskokatolicki pracujący w USA
 Anna Wypych-Gawrońska (* 1966) – polska kulturoznawczyni, literaturoznawczyni i nauczyciel akademicki
 Barbara Wypych (* 1992) – polska aktorka
 Filip Wypych (* 1991) – polski pływak w stylu dowolnym
 Franciszek Wypych (1920–1988) – podporucznik ROAK i komendant w latach 1946/47
 Jerzy Wypych (1925–1944) – podporucznik, uczestnik powstania warszawskiego
 Małgorzata Wypych (* 1971) – polska prawniczka, polityk i posłanka 
 Paweł Wypych (1968–2010) – polski polityk i samorządowiec
 Szymon Wypych (1945–2008) – polski artysta rzeźbiarz